El Campeonato Italiano de F4 2015 fue la segunda temporada del Campeonato Italiano de Fórmula 4. Comenzó el 3 de mayo en el Autódromo de Vallelunga y terminó el 4 de octubre en Misano después de siete rondas triples.

Equipos y pilotos

Calendario de carreras y resultados 
El calendario se publicó el 27 de noviembre de 2014.  El 15 de mayo de 2015, se anunció que la ronda programada para Franciacorta (13-14 de junio) se trasladaría a Imola, que se celebraría durante el fin de semana del 27 al 28 de junio.

Clasificación del campeonato 
Los puntos se otorgaron de la siguiente manera:

Posiciones de pilotos

Campeonato de equipos

Referencias 

 

Temporadas del Campeonato de Italia de Fórmula 4